37-й Матч всех звёзд НХЛ проводился 12 февраля 1985 года на арене «Олимпик-Сэдлдоум», домашней для клуба «Калгари Флэймз». Игра, проведённая в специально построенном к Олимпийским играм 1988 года «Олимпик-Сэдлдоум», завершилась победой команды конференции Принца Уэльского со счётом 6:4. НХЛ, пытаясь привлечь больше внимания к матчу всех звёзд, часто игнорируемому массмедиа, впервые даёт болельщикам списки игроков для выбора стартовых пятёрок сборных конференций, как это уже делалось в НБА и НФЛ.

Лучшим игроком встречи был признан 19-летний нападающий «Питтсбург Пингвинз» Марио Лемьё, дебютировавший в НХЛ и в матче всех звёзд, который забил 2 гола, в том числе победный, и отдавший одну голевую передачу. Ни одному новичку до этого не удавалось стать самым ценным игроком матча звёзд.
Майк Крушельницки и Рэй Бурк стали второй и третьей «звездой» игры. Рэй Бурк отдал четыре голевые передачи на партнёров, установив, таким образом, новый рекорд матчей всех звёзд.

Составы команд 

<p style="font-size: 90%;">Легенда:   # = Игровой номер, С = Страна, А = Амплуа игрока

Статистика матча 
<p style="font-size: 90%;">Легенда:   (У) = Уэльс, (К) = Кэмпбелл, (б) = гол в большинстве, (п) = гол в пустые ворота

<p style="font-size: 90%;">Легенда:   об = общее количество бросков, пп = броски в 1-м периоде, вп = броски во 2-м периоде, тп = броски в 3-м периоде

Ссылки 
 
 37-й Матч всех звёзд НХЛ  на NHL.com

См. также 
Сезон НХЛ 1984/85
Драфт НХЛ 1984
Драфт НХЛ 1985

Матчи всех звёзд НХЛ
Сезоны НХЛ
1985 год в хоккее